Игнатий Балтазарович Петрашевский ( ; 1797—1869) — польский ,  и , преподаватель Императорского Санкт-Петербургского и Берлинского  университетов, автор ряда научных трудов.

Биография

Игнатий Балтазарович Петрашевский родился 31 декабря 1796 года в Бискупеце, где и получил свое первоначальное образование, а затем семь лет провел на Литве и в Гродне, обучаясь в местных доминиканских школах. 

Поступив после того в Виленский университет, где слушал у профессора Минниха лекции персидского языка, Петрашевский курса здесь не окончил и в 1826 году уехал в Петербург, где поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет на восточный факультет. Окончив курс в 1831 году и изучив языки турецкий, персидский и арабский, Петрашевский занимался также в Институте восточных языков при Министерстве иностранных дел Российской империи.

После этого Игнатий Петрашевский был отправлен драгоманом в российскую Константинопольскую миссию, затем был там же секретарем посольства, наконец — консулом в Смирне, Салониках, Александрии и Яффе. 
 

Покинув ближний восток, он в 1840 году определился преподавателем в Санкт-Петербургский университет и в 1842—1845 учебных годах был помощником профессора А. О. Мухлинского в начальном обучении студентов Петербургского университета османскому языку: он безвозмездно излагал слушателям правила османской грамматики и упражнял их в переводе сказок «Кырк Везирлерин Хикаетлери». 

В 1845 году он уволился из Петербургского университета одновременно с профессором Мухлинским и уехал в Галле, где получил степень доктора философии и в 1845 году вступил членом в Германское Общество Восточных языков. 

Некоторое время он был членом прусского посольства в Персии. Служа в Турции, Петрашевский собрал значительную коллекцию мусульманских монет, первый (и единственный) выпуск описания коих он издал на латинском языке в Берлине в 1843 году под заглавием «Numi Mohammedani (с XV таблицами, литографированными в Петербурге). 

С 5 февраля 1847 года Игнатий Балтазарович Петрашевский был лектором восточных языков в Берлинском университете и занимал эту должность до дня своей смерти — 16 (28) ноября 1869 года.

Библиография
 

 „Nowy przekład dziejopisow tureckich, dotyczących się historyi polskiej“, Берлин, 1846 г. (часть этой работы была ранее напечатана в „Przeglądzie Poznańskim“);
 „Miano sloviańskie w ręku jednej familïï od 3.000 lat zostające, czyli nie Zendawesta а Zędaszta, to jest życiodawcza książeczka Zoroastra“, в 2 ч., Берлин, 1857 (издано одновременно также на французском, турецком и немецком языке под заглавием „Das slavische Eigenthum seit dreitausend Jahren, oder nicht Zendavesta, aber Zendaschta, das heisst das lebenbringende Buch des Zoroaster“);
 „Abrégé de la grammaire Zend“ (Берлин. 1861); 
 Zend-a vesta ou plutôt Zen Davasta expliqué d’après un princype tout-à-fait nouveau» (Берлин, 1862, 2 тома); перевод сказок Пильпая (Лейпциг, 1855);
 Deutsche verbesserte Uebersetzung der Bücher des Zoroaster. Erster Theil. Zen-dawasta (das «Leben-Gebende»). Zur Erleichterung der ersten Auflage. Berlin, 1864 и др.

Примечания

Литература 
 
 Адрес-календари.
 Воронов А. С. «Историко-статистическое обозрение учебных заведений Санкт-Петербургского учебного округа». , 1854 г., стр. 58.

Выпускники восточного факультета Императорского Санкт-Петербургского университета